konklawe 1378 (antypapież Klemens VII)
 konklawe 1378 (Urban VI)